La classe Forbin peut faire référence à deux classes de navire militaire :
 Classe Horizon, une classe de frégates franco-italiennes, aussi nommée classe Forbin du nom de premier navire mise en service, le Forbin, en 2005 (4 navires) ;
 Classe Forbin, une classe de croiseurs protégés français des années 1880 (3 navires).